Пётр Георгиевский:
 Георгиевский, Пётр Егорович (1791—1852) — профессор латинской и русской словесности, действительный статский советник.
 Георгиевский, Пётр Константинович (1902—1984) — советский партийный и государственный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда.